Miejscowości w USA:
 Church Hill – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Queen Anne’s
 Church Hill – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hawkins

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Church Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Church Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Church Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire